Чеховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чеховское сельское поселение — входит в Нижнеудинский район Иркутской области
 Чеховское сельское поселение — входило в Багратионовский район Калининградской области